Tuschino () ist ein russischer Ortsname:
 Tuschino, Siedlung in der Stadt Moskau
 Tuschino (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (Nettschunen, 1938 bis 1946 Dammfelde, aber auch: Lobellen und Dirwonuppen, 1938 bis 1946 Ackerbach, alle Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)
 Tuschino (Nowgorod), Dorf in der Oblast Nowgorod
 Tuschino (Twer), Dorf in der Oblast Twer